FK Kryvbas Kryvyj Rih (ukrajinsky ФК Кривбас Кривий Ріг) byl ukrajinský fotbalový klub naposled hrající ukrajinskou Premier Lihu. Klub byl založen 18. dubna 1959 a sídlo měl v Kryvém Rihu. V červnu 2013 klub po dlouhých finančních potížích zbankrotoval.

Své domácí zápasy odehrával klub na stadionu Metalurg s kapacitou 28 957 diváků.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1959 – FK Avanhard Kryvyj Rih (Futbolnyj klub Avanhard Kryvyj Rih)
 1962 – FK Goryjak Kryvyj Rih (Futbolnyj klub Goryjak Kryvyj Rih)
 1966 – FK Kryvbas Kryvyj Rih (Futbolnyj klub Kryvbas Kryvyj Rih)

Poslední soupiska 
Aktuální k datu: 1. května 2013

Umístění v jednotlivých sezonách 
Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Účast v evropských pohárech

Kryvbas-2 Kryvyj Rih 
Kryvbas-2 Kryvyj Rih byl rezervní tým Kryvbasu Kryvyj Rih. Největšího úspěchu dosáhl klub v sezónách 1998/99 a 1999/00, kdy se v Druha Liha (3. nejvyšší soutěž) umístil na 3. místě.

Umístění v jednotlivých sezonách 
Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Externí odkazy

Reference 

Kryvyj Rih, Kryvbas
Kryvyj Rih, Kryvbas
Kryvyj Rih, Kryvbas
Kryvyj Rih